Barzan kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Barzan, kommun, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Iran 

 Sevaldī, ort, Nordkhorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar